Hörber ist der Familienname folgender Personen:

 Carolin Hörber (* 1982), deutsche Fußballspielerin
 Niklas Hörber (* 1991), deutscher Fußballspieler